

Prénom 
 En bulgare, Petya, Petia ou Pétia () est un prénom féminin. Il est notamment porté par :
 Petia Dacheva (1985-), une athlète bulgare spécialiste du triple saut ;
  (1960-), une femme politique bulgare ;
 Petya Pendareva (1971-), une sprinteuse bulgare ;
 Petya Tsekova (1986-), une volleyeuse bulgare.
 En russe, Petya, Petia ou Pétia () est un diminutif du prénom masculin Piotr (, « Pierre »). Il est notamment porté par :
 le comte Pétia Rostov, un personnage de Guerre et Paix.

Sciences et techniques 
 Petya est un logiciel malveillant de type ransomware, apparu en Ukraine en  puis répandu dans le monde entier.